Вальтер Кауфман (или Кауфманн, ; 1 июля 1921, Фрайбург, Германия — 4 сентября 1980, Принстон, Нью-Джерси, США) — немецко-американский ,  и .

В Америке жил с 1939 года. Более тридцати лет был профессором Принстонского университета.

Наиболее известен как переводчик Бубера и Ницше на английский язык. Также переводил Гегеля и Гёте, написал книгу о Гегеле и содействовал распространению знания его философии в англоязычном мире. Плодотворный автор книг по философии, религии и литературе. Сегодня его произведения оказались в забвении.

Неполный список произведений 
 Ницше: философ, психолог, антихрист ()
 От Шекспира к экзистенциализму ()
 Критика религии и философии ()
 Трагедия и философия ()
 Гегель: переосмысление ()
 Вера еретика ()
 Без вины и справедливости ()
 Каин и другие поэмы ()
 Экзистенциализм, религия и смерть ()
 Будущее гуманитарных наук ()
 Религии в четырёх измерениях ()
 Открытие разума (), трилогия:
 Гёте, Кант и Гегель ()
 Ницше, Хайдеггер и Бубер ()
 Фрейд в сравнении с Адлером и Юнгом ()
 Жребий человека (), трилогия:
 Жизнь и её пределы ()
 Время как творец ()
 Кто такой человек? ()

См. также 
 Экзистенциализм

Примечания

Литература

Ссылки 
 Walter Kaufmann Web Project  — проект, посвященный наследию Вальтера Кауфмана.
 Selected works of Walter Kaufmann. — избранные произведения.
 Без вины и правосудия, главы 1-7 (1971) 

Философы XX века
Философы США
Экзистенциалисты
Преподаватели Принстонского университета
Выпускники Колледжа Уильямса
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии